100 известных цитат из американских фильмов за 100 лет по версии AFI () — список ста лучших киноцитат в американском кино, опубликованный в июне 2005 года Американским институтом кинематографии в телевизионной программе на CBS. Программа была организована актёром Пирсом Броснаном с участием многих звёзд Голливуда.

Жюри, состоящее из 1 500 художников, искусствоведов и историков, выбрало цитату «Честно говоря, моя дорогая, мне наплевать», сказанную Кларком Гейблом в эпизоде Гражданской войны в фильме «Унесённые ветром», как наиболее запоминающуюся цитату из американских фильмов всех времён.

Критерии отбора 
 Цитаты из фильмов: фразы или краткие диалоги, сказанные в одном из американских фильмов. Тексты песен не считаются.
 Воздействие на культуру: цитаты, используемые зрителями в своей собственной жизни и ситуациях; циркулирующие в поп-культуре, ставшие частью национальной лексики.
 Киноцитаты, используемые зрителями, чтобы напомнить нужный фильм, обеспечивая тем самым и оживляя его историческое наследие.

Список

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Список номинантов (400)
 Список победителей (100)

Списки:Кинематограф США
Американский институт киноискусства
Цитата